Karlsturm ist oder war Name oder Namensbestandteil von Türmen:

Türme in Deutschland (sortiert nach Ortschaften):
 Karlsturm (Aachen) oder Krakauturm, nicht mehr existierender Wehrturm der ehemaligen Stadtmauer in Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Karlsturm oder Kaiser-Karls-Turm (Bad Driburg), Aussichtsturm auf dem Berg Iburg bei Bad Driburg, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Karlsturm (Eschwege) oder Schwarzer Turm, einzig erhaltener Bau des Cyriakusstift Eschwege in Eschwege, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Karlsturm (Freising), Wehrturm der ehemaligen Stadtmauer in Freising, Landkreis Freising, Bayern
 Hohe Warte Karlsturm, Aussichtsturm auf dem Franzensberg bei Geltow (Schwielowsee), Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Karlsturm (Heidelberg), ehemaliger Wehrturm beim Heidelberger Schloss in Heidelberg, Baden-Württemberg
 Karlsturm (Salzwedel), Wehrturm der ehemaligen Stadtmauer in Salzwedel, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Karlsturm (Schweinfurt), Gebäude des Benediktinerklosters Schweinfurt in Schweinfurt, Bayern
 Karlsturm, früherer Name des Flurerturms, Wehrturm der ehemaligen Stadtmauer in Weiden in der Oberpfalz, Bayern

Kirch- und Aussichtsturm in der Schweiz:
 Karlsturm (Zürich), Südostturm des Grossmünsters in Zürich

Siehe auch:
 Carlsturm
 Karl-Turm
 Karlswarte
 Tour Charlemagne